Інґліш — це прізвище. Відомі люди з цим прізвищем:

 Айден Інґліш професійний борець, народився 1987 року
 Алекс Інґліш, американський баскетболіст
 Артур Інґліш, англійський актор і комік
 Бен Інґліш, англійський порноактор
 Білл Інґліш, прем'єр-міністр Нової Зеландії (2016—2017)
 Білл Інґліш (актор), американський актор
 Бредфорд Інґліш, американський актор
 КаріДі Інґліш, американська модель
 Карл Інґліш, канадський баскетболіст
 Діана Інґліш, американський режисер
 Ернест Інґліш, британський солдат, гравець у крикет і актор
 Фелікс Інґліш, ірландський гоночний велосипедист
 Джордж Інґліш, суддя окружного суду США
 Джеральд Інґліш, англо-австралійська співачка
 Гленн Інґліш, американський політик
 Грейс Інґліш, англійська художниця
 Ісаак Інґліш (1971 р.н.), шотландський футболіст
 Джейк Інґліш, вигаданий персонаж у вебкоміксі Homestuck
 Джеймс І. Інґліш, американський політик
 Джейн Інґліш (1942 р.н.), американський фізик, фотограф, журналіст і перекладач
 Джейн Інґліш (1940 р.н.), політик (Арканзас, США)
 Джо Інґліш, північноірландський активіст
 Джо Інґліш, американський музикант
 Джо Інґліш, фламандський живописець
 Джон А. Інґліш, канадський академік і солдат
 Джон Інґліш, (1962 р.н.), політик (Австралія)
 Джон Інґліш (1945 р.н.), канадський історик і політик
 Джон Інґліш (1903—1965), британський режисер
 Джон Інґліш, канадський хокеїст, колишній гравець НХЛ
 Джонні Інґліш (персонаж), вигаданий британський шпигун в кіносеріалі Джонні Інґліш
 Джон Інґліш (1949 р.н.), австралійський співак і актор
 Джозеф Крейг Інґліш (1947 р.н.), американський художник
 Каран Інґліш, американський політик
 Кім Інґліш (1970 / 71–2019), американська співачка
 Логан Інґліш, американський народний співак, поет і актор
 Марк Інґліш, ірландський спортсмен, бігун на середні дистанції
 Філ Інґліш, представник США з Пенсільванії
 Річард Інґліш, північноірландський історик
 Роберт Д. Інґліш, американський історик
 Роберт Генрі Інґліш, американський адмірал
 Рон Інґліш, тренер з американського футболу
 Рон Інґліш, американський художник
 Скотт Інґліш, американський композитор і продюсер
 Томас Інґліш, кілька людей з аналогічним прізвищем
 Томас Данн Інґліш, політик, автор пісень американської демократичної партії
 Тоні Інґліш, англійський футболіст
 Вільям Інґліш, комп'ютерний інженер, який сприяв розвитку комп'ютерної миші
 Вільям І. Інґліш (1850—1926), представник США з Індіани
 Вільям Хайден Інґліш (1822—1896), американський політик
 Вільгельм Джон Інґліш (VC) (1882—1941), ірландський одержувач Вікторійського Хреста
 Вуді Інґліш, американський бейсболіст

Див. також 

 Джек Інґліш Хайтауер (1926—2013), американський демократичний політик
 Вільям Інґліш Кірван (1938 р.н.), канцлер університетської системи штату Меріленд
 Вільям Інґліш Уоллінг (1877—1936), американський реформатор праці і соціаліст
Мовознавство